Bombshell („Bombe“ bzw. „Granate“) steht für:
 einen englischsprachigen Slangbegriff für eine attraktive Frau, siehe Sexbombe
 Bombshell (Musical), Broadway-Musical über Marilyn Monroe (2015)
 Bombshell (Computerspiel), Actionspiel von Interceptor Entertainment (2016)

Film und Fernsehen:
 Bombshell, deutscher Titel Sexbombe (1933), US-amerikanischer Spielfilm von Victor Fleming (1933) 
 Bombshell (1997), US-amerikanischer Spielfilm von Paul Wynne (1997)
 Bombshell – Das Ende des Schweigens, US-amerikanischer Spielfilm von Jay Roach (2019)
 Bombshell: The Hedy Lamarr Story, deutscher Titel Geniale Göttin – Die Geschichte von Hedy Lamarr, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Alexandra Dean (2017)
 Bombshell (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2006)

Comics:
 Bombshell (DC Comics), Comicfigur der DC Comics
 Bombshell (Marvel Comics), Comicfigur der Marvel Comics